Giuditta Pandini – nuotatrice italiana
 Marta Pandini – calciatrice italiana